Alexis steht für:
 Alexis (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Alexis (Comiczeichner) (1946–1977), französischer Comiczeichner
 Alexis (Dichter) (um 347 v. Chr.), attischer Komödiendichter, Onkel und Lehrmeister des Menander
 Alexis (Vergil), titelgebende Figur in Vergils 2. Ekloge, siehe Eclogae#Ekloge 2: Alexis (monologisch)
 Alexis (Sängerin) (* 1968), deutsche Sängerin
 Alexis (Braugerste), Sommergerstensorte

Alexis ist der Familienname folgender Personen:
 Althea Violet Alexis-Windsor (* 1973), Juristin aus Trinidad und Tobago und Richterin am Internationalen Strafgerichtshof 
 André Alexis (* 1957), kanadischer Schriftsteller
 Clémence Alexis (um 1808–1895), französische Opernsängerin (Sopran)

 Leif Alexis (* 1974), schwedischer Filmproduzent
 Marcus Alexis (1932–2009), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Paul Alexis (1847–1901), französischer Schriftsteller, Theaterautor und Journalist
 Pierre Nord Alexis (1820–1910), haitianischer Politiker 
 Raven Alexis (1987–2022), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Tony Alexis (* 1962), spanischer Clown
 Wendell Alexis (* 1964), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Willibald Alexis (1798–1871), deutscher Schriftsteller

Alexis ist der Name folgender Ort in den Vereinigten Staaten:
 Alexis (Alabama), im Cherokee County
 Alexis (Georgia), im Echols County
 Alexis (Mercer County, Illinois)
 Alexis (Warren County, Illinois)
 Alexis (North Carolina), im Gaston County
 Alexis (Ohio), im Monroe County
 Alexis Addition, im Lucas County, Ohio
 Alexis Junction, im Warren County, Illinois

ALEXIS ist die Abkürzung für:
 Array of Low Energy X-ray Imaging Sensors, Weltraumteleskop

Siehe auch:
 Alexis Sorbas, Roman von Nikos Kazantzakis (1946)
 Alexis Sorbas (Film), Film von Nikos Kazantzakis (1964)
 Alexi
 Alexy

ALEXIS